Pele — o maior órgão dos organismos animais
Pele (mitologia) — deusa da mitologia havaiana
La pelle — filme italiano de 1981 de Liliana Cavani
Pele (canção) — dos Pólo Norte

Ver também 
Castelo de Peleș — na Roménia